Ила́рий (, ) — мужское имя.

Носители 

 Иларий Арелатский (ок. 401—449) — католический святой; политический и церковный (епископ Арелатский) деятель, писатель.
 Иларий Аквилейский (убит ок. 284 года) — епископ, священномученик.
 Иларий Галеатский (476—558) — святой отшельник.
 Иларий (Ильин) (1869—1951) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Чебоксарский и Чувашский.
 Иларий (Иродионов) (1778—1845) — архимандрит задонского Богородицкого монастыря.
 Иларий Орлеанский (ок. 1090 — после 1148) — средневековый автор стихов и пьес.
 Иларий Пиктавийский (ок. 315—367) — епископ и учитель церкви.
 Иларий Тулузский — святой Римско-Католической церкви IV века.
 Иларий (строитель Рождество-богородичной пустыни)  (ум. ок. 1795) — монах; строитель Коренной пустыни РПЦ.
 Иларий (схимонах) (ум. 1863) — игумен Николо-Угрешского монастыря.
 Иларий (Шишковский) (1969—2018) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).

См. также 
 Илария — женская форма имени Иларий.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки